Немецкие войска — в зависимости от периода истории:
 Сухопутные войска ФРГ после 12 сентября 1990 года.
 Фольксармее с 1956 года.
 Бундесвер после 1955 года.
 Вермахт в 1935—1945 годах.
 Рейхсвер в 1919—1935 годах.
 Германская имперская армия в 1871—1919 годах.